Juan José Rodríguez Morales (Tacares de Grecia, 23 de junho de 1967) é um ex-futebolista costarriquenho que atuava como zagueiro ou lateral-esquerdo. Participou da Copa de 2002 com a seleção de seu país.

Carreira
Em 14 anos como profissional, Rodríguez jogou por El Carmen, Carmelita, Belén, Cartaginés e San Carlos, onde encerrou sua carreira em 2004, aos 36 anos.

Seleção Costarriquenha
Foi convocado por Alexandre Guimarães para a Copa de 2002, sendo a maior surpresa da relação de 23 jogadores que disputariam o torneio, já que ele não participara das eliminatórias da CONCACAF. A estreia de Rodríguez pelos Ticos foi em abril do mesmo ano, contra o Japão.

Sobre a convocação, Peché negou que sua inclusão ocorrera por questões familiares.

Links
 

Futebolistas da Costa Rica
Futebolistas do Belén F.C.
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002